Luci Corneli Lèntul (en ) va ser un magistrat romà.

Va ser elegit cònsol el  juntament amb Marc Valeri Messal·la Messal·lí. Encara que en alguns escrits apareix com a Gneu, el seu nom correcte era probablement Luci. Es pensa que era el germà de Gneu Corneli Lèntul. Alguns creuen que és el mateix personatge que Luci Corneli Lèntul el fill de Luci Corneli Lèntul Níger.

Referències 

Lentul, Luci Corneli 8
Cònsols romans de la dècada del 0 aC